Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Pará de Minas) — em Minas Gerais
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Porto Alegre) — no Rio Grande do Sul
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (São Carlos) — em São Paulo

Ver também 
Nossa Senhora Auxiliadora

Desambiguações de religião